Колодюк Андрій Вікторович —  (25 травня 1971 року, Київ) — український підприємець, інвестор, засновник і керуючий партнер венчурного фонду AVentures Capital.
Анастасія Колодюк — етнолог.